Le terme Grand prêtre désigne traditionnellement une personne soit occupant le plus haut rang dans la hiérarchie d'un mouvement religieux ou soit exerçant la fonction de souverain-prêtre.

Égypte antique 

Dans l’Égypte antique, un grand prêtre était le principal prêtre de l’un des nombreux dieux vénérés par les Égyptiens :

 Grand prêtre d'Amon : le principal culte d'Amon était à Thèbes. Bien qu'ils ne fussent pas considérés comme une dynastie, les grands prêtres d'Amon à Thèbes avaient néanmoins un tel pouvoir et une telle influence tels qu'ils étaient en réalité les souverains de la Haute-Égypte de 1080 à 943 av. J.-C.
 Grand prêtre d'Osiris : le culte principal d'Osiris était à Abydos.

 Grand prêtre de Ptah : le culte principal de Ptah était à Memphis.
 Grand Prêtre de Rê : le culte principal de Rê était à Héliopolis.
 Épouse du dieu Amon : la plus haute prêtresse du culte d'Amon.

Israël antique 

Le sacerdoce de l'Israël antique avait un Grand prêtre qui servait dans le Tabernacle, puis dans le Premier Temple et le Second Temple à Jérusalem.

 .
 Le  est le grand prêtre de la communauté samaritaine.

Christianisme 

Le livre des Hébreux du Nouveau Testament utilise le terme « Grand prêtre » seize fois. Dans dix de ces cas, Jésus-Christ est explicitement ou implicitement identifié comme titulaire (par exemple ,  et ). Certains textes de l'Ancien Testament prophétisaient un roi-prêtre (dans l'Israël antique, les prêtres et la royauté étaient distincts, avec les prêtres de la tribu de Lévi et les rois des tribus de Benjamin et de Juda). Le christianisme considère Jésus-Christ comme accomplissant ces prophéties, remplaçant effectivement l'ordre sacerdotal de Lévi, en agissant à la fois comme grand prêtre éternel et roi selon l'.

Dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et dans d'autres sectes des Derniers jours, le Grand Prêtre figure également parmi les offices de la prêtrise dans la prêtrise de Melchisédek.

Ancien monde 

 Pontifex maximus de la Rome antique : le titre porté par l'empereur romain sera cédé au pape.

 Archiereus est le titre d'un grand prêtre de la Grèce antique.
  est un grand prêtre zoroastrien.
 Hiérophante, le grand prêtre des mystères d'Eleusin.
  ou  en écriture cunéiforme, un grand prêtre ou une prêtresse d'une divinité protectrice d'une cité sumérienne.
 Pythia la grande prêtresse du temple d'Apollon à Delphes.

Inde 

 Vidyaranya était un grand prêtre hindou de l'empire Vijayanagara.
 Panditrao était le titre du grand prêtre nommé qui siégeait au Conseil des 8 (Ashta Pradhan) au début de l'Empire Maratha.

Autres religions 
 Le sacerdoce maya du  était dirigé par un grand prêtre qui instruisait les autres prêtres et conseillait le roi.
 Le Willaq Umu, était le  ou souverain pontife de la religion solaire inca, souvent un proche parent (frère, oncle ou cousin germain) de l'empereur ou Sapa Inca, et le seul à pouvoir le couronner. [Voir la section Religion de l'article consacré à la Civilisation inca]. 
 Le Kahuna Nui, préside le temple ou heiau de la religion indigène de Hawaï. Au-dessous du Kahuna Nui se trouvent différents types et grades de prêtres.
 Dans le bouddhisme Nichiren shōshū, le grand prêtre est considéré comme le successeur de Nichiren, à travers la lignée de Nikko Shonin.
 Dans le shintoïsme, un grand prêtre, appelé Guji, est généralement le plus haut prêtre (Kannushi) d'un sanctuaire.
 À Ásatrú, le grand prêtre s'appelle un goði (ou gyða) et est le chef d'un petit groupe de pratiquants collectivement appelés « vampires ». Les goði sont collectivement connus sous le nom de goðar. Certains pays utilisent le terme Allsherjargoði pour désigner des organisations nationales multi-apparentées, notamment l'Islande.
 Dans la religion yoruba et dans un certain nombre de sectes du Nouveau Monde, telles que Santeria, un grand prêtre est appelé Babalawo. Le terme signifie homme sage et vient de la langue yoruba de l'Afrique de l'Ouest. Une femme titulaire du titre est connue sous le nom d'Iyanifa.
 Dans la Wicca, le Grand Prêtre et la Grande Prêtresse sont les rôles de l'homme et de la femme qui dirigent un rituel de groupe. Le Grand Prêtre et la Grande Prêtresse sont également des titres parfois conférés aux membres d'un coven wiccan à la fin de leur troisième ou cinquième année d'étude et de pratique. Parfois appelé troisième degré, selon le chemin ou la tradition.
 Le grand prêtre et la grande prêtresse sont les deux plus hauts postes de direction et d'administration au sein de l'Église de Satan.

Usages non religieux 
Bien que le titre soit généralement utilisé en relation avec une organisation religieuse, certains groupes non religieux l'utilisent soit par moquerie, soit par tradition pour faire référence à des postes de haut rang au sein du groupe. Par exemple, dans la Royal Arch Maçonnerie, l'Excellent Grand Prêtre est le chef du chapitre. Comme le titre est de nature allégorique, une référence au Kohen Gadol, le poste n’a aucune autorité religieuse. L'expression est également souvent utilisée pour décrire une personne réputée être un innovateur ou un chef de file dans un domaine de réalisation. Par exemple, une publication de 1893 décrit l'ancien dramaturge grec Aristophane comme ayant été "le grand prêtre de la comédie" .

Neil Boortz, animateur d'une émission-débat libertaire et promoteur de Fair Tax, se dit souvent "le grand prêtre de l'église de la douloureuse vérité" .

La musicienne Nina Simone est souvent appelée la grande prêtresse de l'âme.

La grande prêtresse est la deuxième carte maîtresse ou arcane majeur de la plupart des jeux de tarot traditionnels.

High Priestess est un groupe psychidélique formé en 2016

Notes et références 

Prêtre